Stella Alpina (Stern der Alpen) bezeichnet:

 Stella Alpina (Partei), eine italienische Regionalpartei
 Stella Alpina (Motorradtreffen), ein Motorradtreffen bei Bardonecchia, Piemont, Italien
 stella alpina, italienisch für das Edelweiß, eine Hochgebirgspflanze